Aek Bargot (Padang Bolak Julu)
Aek Bargot (Sosopan)